Лазу има више значења:

 Лазу (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Лазу (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Лазу (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Лазу (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији